Gryphon  – gruppo musicale progressive rock britannico
 Gryphon  – album dell'omonimo gruppo del 1973
 Gryphon  – film per la televisione statunitense del 2007
 Gryphon Airlines  – compagnia aerea statunitense
 Gryphon Publications  – casa editrice indipendente statunitense
 6136 Gryphon  – asteroide della fascia principale
 Gryphon  – videogioco del 1984